Carpi ist der Name folgender Orte:
 Carpi (Provinz Modena) in Italien
 Carpi (Provinz Verona) (auch Carpi d’Adige) in Italien
 Titularbistum Carpi

Carpi ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Carpi (1926–1944), italienischer Mann (Südtirol), Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Aldo Carpi (1886–1973), italienischer Künstler, Maler und Verfasser von Berichten aus dem KZ Mauthausen–Gusen
 Anna Maria Carpi (* 1939), italienische Autorin und Übersetzerin
 Antonio Maria da Carpi (nachweisbar von 1495 bis 1504), italienischer Maler
 Berengario da Carpi (auch Jacopo, Giacomo, Jacobus, Petrus Berengarius oder Carpus; ~1470–~1530), italienischer Anatom
 Fabio Carpi (1925–2018), italienischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schriftsteller
 Fiorenzo Carpi (1918–1997), italienischer Komponist und Pianist
 Germana Carpi (1927–1944), Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Giovan Battista Carpi (1927–1999), italienischer Comiczeichner
 Girolamo da Carpi (auch Girolamo [de']Sellari; 1501–1556), italienischer Maler und Architekt
 Jacopo Berengario da Carpo, siehe Berengario da Carpi
 Lucia Carpi-Rimini (1900–1944), Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Pier Carpi (1940–2000), italienischer Comicautor, Schriftsteller und Regisseur
 Renzo Carpi (1887–1944), Bozner Händler und Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Tito Carpi, italienischer Drehbuchautor
 Ugo da Carpi (1480–1520/32), italienischer Holzschneider

Carpi bezeichnet weiterhin:
 einen italienischen Fußballklub, siehe FC Carpi
 Karpen, antikes Volk in Südosteuropa (lateinische Form)